158 км, 158-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 158 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Курская область). Код 585537
 158 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, на линии Волховстрой 2 — Подборовье, Октябрьская железная дорога. Код 047651
 158 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, на линии Выборг — Бусловская (эксп.), Октябрьская железная дорога. Код 021327 
 158 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 700242
 158 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе Башкортостана. Код 652731.